

Botanica
 Pinali – ordine di piante appartenenti alla divisione Pinophyta e alla classe Pinopsida

Persone
 Gaetano Pinali – avvocato italiano
 Giulio Pinali – pallavolista italiano
 Vincenzo Pinali – medico e insegnante italiano